Вакетерос има више значења:

 Вакетерос (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Вакетерос, Сан Хосе де Вакетерос (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику